Een verkeersweg:
 N652 (België)
 N652 (Frankrijk)
 N652 (Nederland), zie Provinciale weg 652

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing